Emmerich-Josef-Straße steht für:

 Emmerich-Josef-Straße (Frankfurt am Main)
 Emmerich-Josef-Straße (Mainz)